Stazione di Ottaviano (RFI)
Stazione di Ottaviano (Circumvesuviana)
Ottaviano (metropolitana di Roma)